FCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Forrest City (Stati Uniti)